Reprezentacja Armenii U-19 w piłce nożnej – młodzieżowa reprezentacja Armenii do lat 19 zarządzana przez Ormiański Związek Piłki Nożnej. Drużyna bierze udział w odbywających się corocznych Mistrzostwach Europy U-19.

Występy na Mistrzostwach Europy U-19 
Uwaga: W latach 1994–2001 rozgrywano Mistrzostwa Europy U-18

Eliminacje do Mistrzostw Europy U-19 2021 

Objaśnienia: G - drużyna była gospodarzem turnieju.

Trenerzy

Zobacz też 
 Reprezentacja Armenii w piłce nożnej mężczyzn
 Reprezentacja Armenii U-17 w piłce nożnej mężczyzn
 Reprezentacja Armenii U-21 w piłce nożnej mężczyzn

Linki zewnętrzne 
 Zwycięzcy i uczestnicy Mistrzostw Europy U18/U19 
 Armenia na stronie UEFA 

Reprezentacja Armenii w piłce nożnej
Armenia